Григорий Кириллович Денисенко () — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).

Биография 

Григорий Денисенко родился 10 мая 1921 года в селе Бабенково (ныне — Изюмский район Харьковской области Украины) в крестьянской семье. В детстве переехал в село Хрестыще Славянского района Донецкой области. Окончил среднюю школу и Славянский аэроклуб. В 1940 году Денисенко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С октября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1944 года лейтенант Григорий Денисенко был штурманом эскадрильи 235-го штурмового авиаполка 264-й штурмовой авиадивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 118 боевых вылетов, уничтожив в воздушных боях и на земле 8 вражеских самолётов, а также в ходе штурмовок уничтожив несколько десятков танков и более ста автомашин противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Григорий Денисенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 9045.

После окончания войны Денисенко продолжил службу в Советской Армии. В 1953 году он окончил курсы усовершенствования офицерского состава. 8 октября 1957 года в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Гомеле, работал старшим инженером на заводе «Электроаппаратура». 

Скончался 20 марта 2011 года, похоронен на Рандовском кладбище Гомеля.

Почётный гражданин Гомеля. Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, белорусским орденом «За службу Родине» 3-й степени, белорусским орденом Почёта (2006), украинским орденом «За заслуги» 3-й степени (2010), а также рядом медалей.

Память 
Именем Григория Денисенко названа одна из улиц Советского района Гомеля. Памятный знак с именем Героя установлен на Аллее Героев в Студенческом сквере города, на доме по улице Советской, где жил Денисенко последние годы, установлена мемориальная доска. Его имя присутствует среди 275 донбассовцев, Героев Советского Союза, в мемориальном комплексе «Твоим освободителям, Донбасс» в парке Ленинского комсомола в Донецке.

Примечания

Литература 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Гомеле